Bukovica Gornja est un toponyme qui peut désigner :
Bukovica Gornja, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Bukovica Gornja, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Milići et dans la République serbe de Bosnie.

Voir aussi 
Bukovica
Bukovica Donja